USS Tennessee kan syfta på ett antal amerikanska fartyg, namngivna efter den amerikanska delstaten Tennessee.
, ett amerikanskt slagskepp av Tenneesee-klass i tjänst mellan 1920 och 1947. 
, en amerikansk ubåt av Ohio-klass. I tjänst sedan 1988.

Bilder

Se även 
Tennessee-klass
Tennessee (olika betydelser)

Namn på amerikanska örlogsfartyg